Султан Магомедов:
 Магомедов, Султан Лутаевич (1937—1980) — чеченский певец, Заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР.
 Магомедов, Султан Марузбегович (род. 1974) — российский дзюдоист. См. также 
 Магомедов, Магомед-Султан Байболатович (род. 1955) — основатель и президент футбольного клуба «Анжи», депутат Народного Собрания Дагестана.